Claudia Grigorescu – ex schermitrice rumena
 Nicolae Grigorescu – pittore rumeno
 Vincentiu Grigorescu – pittore italiano